Puebla jelentheti:

Puebla – szövetségi állam Mexikóban
Puebla – község Puebla állam Angelópolis régiójában
Puebla (Heroica Puebla de Zaragoza) – nagyváros Mexikóban, Puebla állam fővárosa, Puebla község székhelye
Puebla – város Mexikó Alsó-Kalifornia államában, Mexicali községben